Francisco Alarcón ist der Name folgender Personen:

* Francisco Román Alarcón Suárez (* 1992), spanischer Fußballspieler, siehe Isco
 Francisco X. Alarcón (Francisco Xavier Alarcón; 1954–2016), US-amerikanischer Dichter und Hochschullehrer